Positionsmarke kann bedeuten:
 Cursor – ein Zeichen, das in der Benutzerschnittstelle eines Computerprogramms die aktuelle Bearbeitungsposition markiert;
 Positionsmarke (Recht) – eine Marke im Sinne des Markenrechts, die eine gleichbleibende Platzierung auf den markierten Waren beansprucht.